Coup de tête, un coup et une expression.
 Coup de tête de Zidane
 Coup de tête, une pénalité au hockey sur glace.

Titres 

 Coup de tête, un film français réalisé par René Le Hénaff, sorti en 1944.
 Coup de tête, un film français réalisé par Jean-Jacques Annaud, sorti en 1979.
Coup de tête, un album francophone de Roch Voisine sorti en 1994.
 Coup de tête, un roman policier de l'auteur australien Carter Brown, écrit en 1967.
 Coup de boule,  une chanson, tube de l'été 2006.